Belgrad Główny (Beograd Glavna) – nieczynna stacja kolejowa w Belgradzie, w Serbii, która funkcjonowała w latach 1884-2018. Od 2016 roku była stopniowo zastępowana przez nowo wybudowaną stację Belgrad Centralny by 1 lipca 2018 zamknąć ją ostatecznie z przeznaczeniem na cele muzealne. W okresie funkcjonowania była największą stacją kolejową w kraju.

W latach 1919-1939, 1945-1962 oraz w 1977 na stacji zatrzymywał się Orient Express.

W okresie 1980-2009 na lewo od wejścia na dworzec stała lokomotywa używana do pociągu specjalnego prezydenta Broz Tito.

Przypisy 

Stacje i przystanki kolejowe w Belgradzie